Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783) – niemiecko-austriacki rzeźbiarz
 Morten Messerschmidt (ur. 1980) – duński polityk
 Uwe Messerschmidt (ur. 1962) – niemiecki kolarz

Zobacz też 
 Messerschmitt – niemiecka wytwórnia lotnicza